Termin MH ima više značenja.

 Maršalska Ostrva, ostrvska republika u centralnom Pacifiku
 .mh, najviši Internet domen za Maršalska ostrva
 Majami hit, NBA tim